Wheeler County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wheeler County (Georgia)
 Wheeler County (Nebraska)
 Wheeler County (Oregon)
 Wheeler County (Texas)